La saison 2010-2011 du Championnat d'Arabie saoudite de football est la trente-cinquième édition du championnat de première division en Arabie saoudite. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division.

C'est le club d'Al-Hilal FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec treize points d'avance sur Al Ittihad et seize sur Ettifaq FC. C'est le treizième titre de champion d'Arabie saoudite de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions sont attribuées : trois pour les trois premiers au classement à l'issue du championnat, et une pour le vainqueur de la Saudi Champions Cup, un tournoi de fin de saison qui regroupe les six premiers du classement ainsi que les vainqueurs des coupes Crown Prince Cup et Saudi Federation Cup. Si le vainqueur de la Saudi Champions Cup s'est classé parmi les trois premiers du championnat, c'est le  au classement qui obtient son billet pour la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Première phase 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Lien externe 
 Page de résultats complets sur le site de la FIFA

Championnat d'Arabie saoudite de football
Arabie saoudite
Sport en Arabie saoudite en 2010
Sport en Arabie saoudite en 2011